Сумбийский калао () — вид птиц из семейства птиц-носорогов (Bucerotidae). Подвидов не выделяют. Видовое название присвоено таксону описавшим его Лайонелом Ротшильдом в честь А. Х. Эверетта (1848—1898), натуралиста и английского администратора Саравака.

Распространение 
Остров Сумба.

Описание 
Длина тела 55 см. Относительно небольшая чёрная птица-носорог, имеет характерный длинный полностью чёрный хвост. Голова и шея самцов темно-рыжие, темнее на макушке, клюв бледно-желтый, у основания красный. Каска (гребень) с низко расположенной складкой, желтовато-коричневая. Оголенная кожа вокруг глаз синяя. Кожа горла темно-синяя, центральное пятно темнее, веки розовые.

Самки мельче самцов, голова и шея у них чёрные. Молодые птицы похожи на взрослых самцов, но клюв у них небольшой, лишенный чешуек.

Биология 
Зафиксировано только питание фруктами.

Гнездятся в естественных полостях на высоте 10-23 м на большом живом лиственном дереве, особенно из рода Tetrameles, в основном месте, где ранее отвалилась ветка.

На одном насесте могут собираться до 70 птиц.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World

Rhyticeros